Le Grand Prix moto des Amériques 2013 est la  du championnat du monde de vitesse moto 2013 mais également la première disputée par les MotoGP sur ce Circuit des Amériques à Austin au Texas. Il s'agit donc du premier Grand Prix moto des Amériques.

Ce tracé de plus de 5,513 km, construit de  à , compte plus de 20 virages dont 11 virages à gauche et 9 à droite. L'une de ses caractéristiques réside dans le fait que la ligne droite des stands se conclut par un gauche serré en montée avec un dénivelé de plus de 41 mètres. Ce circuit, conçu par Hermann Tilke, est inspiré par certains des circuits européens les plus connus. En effet, les virages 3 à 6 reprennent l'enchainement Maggots-Becketts-Chapel du Circuit de Silverstone, les virages 13 à 15 reprennent l'entrée du stade du Circuit d'Hockenheim et les virages 16 à 18 ressemblent au quadruple-gauche du Circuit d'Istanbul Park. L'enceinte du circuit a une capacité de plus 120 000 spectateurs.

Parti en pôle, Marc Márquez remporte cette première édition du Grand Prix des Amériques ce qui en fait le plus jeune vainqueur d'un Grand Prix en MotoGP à l'âge de 20 ans et 2 mois. L'ancien détenteur de ce record n'était autre que le triple champion du monde Freddie Spencer qui avait remporté le Grand Prix de Belgique, couru sur le circuit de Spa-Francorchamps, le  alors qu'il était âgé de 20 ans et 6 mois.

Résultats MotoGP

Résultats Moto2

Résultats Moto3 

Note :
  La course des Moto3 a été arrêtée par drapeau rouge à la suite d'une chute du pilote Jasper Iwema. Une fois le nouveau départ donné, la course est repartie pour une durée de 5 tours.

Notes et références 

2013
Sport au Texas en 2013
Amériques
Sport aux États-Unis en avril 2013